Il toponimo Salamá può riferirsi a diverse località:

Salamá, comune del Guatemala nel Dipartimento di Baja Verapaz
Salamá, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Olancho

Pagine correlate 
 Salama